Le terme ventilation mécanique peut désigner :
 la ventilation mécanique en médecine ;
 la ventilation mécanique contrôlée (VMC) dans un bâtiment ;
 la ventilation opérationnelle pour contrôler les fumées lors d'un incendie.

Voir aussi 
 Ventilation artificielle